American Idiot (àlbum) és el setè disc d'estudi de la formació estatunidenca Green Day.
 American Idiot (cançó) és la primera cançó d'aquest disc.